Isabel de Rocamora y Molins fue la esposa del II Señor de Benejúzar José Rosell y Ruiz.

Isabel nació en Orihuela el 3 de agosto de 1615, siendo la tercera de las hijas del primer matrimonio del Marqués de Rafal Jerónimo de Rocamora y Thomas con Isabel de Molins y Rosell.

En unas primeras nupcias, Isabel casó con su primo hermano Nicolás de Molins y Ruiz, hijo de su tío Pedro de Molins y Rosell y de su tía Ana Ruiz. Tras enviudar sin haber tenido descendencia, Isabel contrajo las segundas nupcias el 24 de julio de 1655, casando con el II Señor de Benejúzar, José Rosell y Ruiz. De su segundo matrimonio nació el heredero de los Señores de Benejúzar, Alfonso Rosell y Rocamora, que más tarde sería el III Señor de Benejúzar.

Referencias

Bibliografía

 Javier Baeza Valero (2007 y 2009) II estudio sobre: nobleza asentada en la Vega Baja del Segura
 Historia de la provincia de Alicante (1988) Varios. Murcia.
 Javier Sánchez Portas (1985) Archivos Parroquiales de Orihuela

Nacidos en Orihuela